Stop est un mot d'origine anglaise possédant plusieurs significations dont la principale est l'arrêt d'un mouvement. Ce mot est employé dans plusieurs expressions :
 panneau stop
 auto-stop.

Musique 

album
 Stop, album du groupe Plain White T's (2002) ;

chansons
 Stop, chanson des Pink Floyd (1979) ;
 Stop!, chanson du groupe Erasure (1988) ;
 Stop, chanson de Fabienne Carat, album de DarkPink (2011) ;
 Stop!, chanson de Sam Brown ;
 Stop, single du groupe Spice Girls, sorti en .

Médecine humaine et vétérinaire 
 Syndrome de tachycardie orthostatique posturale
 Stop, en anatomie animale, partie de la tête du chien ou du chat, notamment

Autres 
 Stop, film canadien de Jean Beaudin réalisé en 1971
 Stop, court métrage français de Rodolphe Marconi sorti en 1999.
 Stop, village de Bosnie-Herzégovine situé dans la municipalité de Rogatica et dans la République serbe de Bosnie
 Stop, pseudonyme de Louis Morel-Retz (1825-1899), caricaturiste  au Charivari
 Stop, un message MIDI

Voir aussi 
  (en )
 
 
 

Homonymie de titre